Das Lorraine Open 88 2014 war ein ITF-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Contrexéville. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 29. Juni bis 6. Juli 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Contrexéville